Пуюма, также Пэйнань или Бэйнань () — одна из народностей тайваньских аборигенов. Делится на две племенные группы — чипэнь (石誕) и наньван (南王). Проживают в уезде Тайдун на восточном побережье Тайваня.

В 2000 количество Пуюма составляло 9,606, а к 2020 году насчитывалось 14,709 человек. Это около 2,4 % аборигенного населения Тайваня. Это шестая по численности группа аборигенов. Пуюма говорят на своём языке, на классическом китайском и на миньнаньском диалекте, распространённом на Тайване. Язык пуюма умирает, количество его носителей уменьшается.

Археологические памятники неолитической культуры Бэйнань 
Антрополог Рюдзо Тории первый описал эту зону в северной части города Тайдун в конце XIX века, когда японцы заняли Тайвань. Он сделал фотографии и задокументировал находки. В начале XXI века здесь был построен Национальный музей первобытных культур Тайваня.

Знаменитые пуюма 
 А-мэй, популярная тайваньская певица.
 Самингад (紀曉君), исполнитель аборигенских песен.
 Пур-дер (陳建年), исполнитель аборигенских песен.
 Панай Кусуй, исполнительница аборигенских песен.

Примечания 

Аборигены Тайваня